23. Mistrzostwa Europy w kolarstwie szosowym – zawody kolarskie, które odbyły się w dniach 2–6 sierpnia 2017 roku w duńskim Herning.

Medaliści

Szczegóły

Klasyfikacja medalowa 

2017
2017 w kolarstwie
2017 w Danii
Kolarstwo w Danii
Sport w Herning